Organisk har flere betydninger:

 organisk  (oprindelse) – om stoffer og genstande, der har deres oprindelse i levende væsner.
 organisk  (kemi) – om kulstofforbindelser i modsætning til de "uorganiske" stoffer. (mere præcist om C-H bindinger).
 organisk  (medicinsk) – om det legemlige i bred betydning.
 organisk  (antroposofi) – om det, det tager sin model efter det menneskelige i sin helhed.